Европско екипно првенство у атлетици 2015. у Првој лиги одржано је 20 и 21. јуна 2015, на Панкритио стадиону у Хераклиону у Грчкој. 

Учествовало је 12 репрезентација. Такмичило се у 40 атлетских дисциплина (20 за жене и 20 за мушкарце). За коначан пласман су се рачунали збирни резултати за обе конкуренције. 

Три првопласиране екипа Прве лиге пласирају су у Суперлигу 2017, док две најслабије испадају у Другу лигу 2017. години.

Земље учеснице 

Прошлогодишњи победник репрезентација Белорусије, са Норвешком и Финском пласирали су се у Суперлигу 2015, док су Словенија и Мађарска испали у Другу лигу. Заменили су их Швајцарска и Летонија, као прошлогодишњи победници Прве лиге.

Победници по дисциплинама

Мушкарци

Жене

Бодовна табела 
У овом такмичењу бодови се добијају према броју репрезентација у лиги и постигнутом пласману сваког појединца. Прва лига је имала 12 репрезентација, па је у свакој дисциплини победник добијао 12 бодова други 11 и тако до последњег који добија 1 бод. У случају да у неким дисциплинама неке репрезентације нису имале представника или они нису имали пласман из других разлог (одустао, дисквалификован и сл) бодови опет иду од 12 па до последњег учесника, остали немају бодове. Бодови мушких и женских дисциплина се сабирају за укупан пласман репрезентације.

Коначан пласман

Спољашње везе 
 ЕЕП 2015. на сајту ЕАА
 Прва лига на сајту ЕАА

Европско екипно првенство у атлетици 2015.